Владислав Кузнецов: Кузнецов, Владислав Гариевич (род. 1969) — российский и луганский государственный и партийный деятель.
 Кузнецов, Владислав Михайлович (род. 1940) — советский хоккеист, судья.